Milchfeld steht für:
 Milchfeld, ein Fachbegriff aus der Zoologie
 Milchfeldstraße, Straßenname in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Kleines Milchfeld, historischer Flurname in Calvörde, Sachsen-Anhalt